Завоевание (фильм):

 Завоевание (фильм, 1937) () — США, реж. Браун, Кларенс
 Завоевание (фильм, 1983) — реж. Лючио Фульчи
 Завоевание (фильм, 1996) () — Венгрия, реж. Габор Кольтаи